

Geografia 
 Perscheid – comune tedesco nella Renania-Palatinato

Persone 
 Martin Perscheid – fumettista tedesco, Max-und-Moritz-Preis 2002
 Nicola Perscheid – fotografo tedesco, famoso per i suoi ritratti